Voici la liste des planètes mineures numérotées de 76001 à 77000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

76001-76100

76101-76200

76201-76300

76301-76400

76401-76500

76501-76600

76601-76700

76701-76800

76801-76900

76901-77000 

76001-77000